Partido Agrario (Panama) - politieke partij in Panama
 Partido Agrario (Chili) - politieke partij in Chili
 Partido Agrario (Spanje) - politieke partij in Spanje

Zie ook
 Boerenpartij (doorverwijspagina)